Csehország
 Bříza, község a Litoměřicei járásban
 Bříza, Všestary község településrésze a Hradec Králové-i járásban
 Bříza, Cheb településrésze a Chebi járásban
 Česká Bříza, község az Észak-plzeňi járásban
 Horní Bříza, község az Észak-plzeňi járásban
 Bílá Bříza, Štěpánkovice község településrésze az Opavai járásban
 Kostelní Bříza, Březová község településrésze a Sokolovi járásban